Рого́вич:

 Рогович Микола Опанасович (1855—1913) — лікар і громадський діяч.
 Рогович Мирослав Дмитрович (1933, с. Дятковці Івано-Франківської обл.) — кандидата філософських наук, доцента Львівської національної академії мистецтв.
 Рогович Панас Семенович (1813—1878) — ботанік і палеонтолог.

Див. також 
 Роговичі (рід)

Джерела та література 
 В. В. Томазов. Роговичі // 
 Мирослав Рогович : бібліографічний покажчик / упоряд. М. Александров, В. Бадяк ; Львівська національна академія мистецтв. - Л. : ЛНАМ, 2004. - 68 с. - ISBN 966-8734-02-5